È stata la prima edizione del torneo come un WTA International.

Raquel Kops-Jones e Abigail Spears hanno sconfitto in finale Jocelyn Rae e Anna Smith con il punteggio di 3-6, 6-3, [11-9].

Teste di serie 

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (campionesse)
  Chan Yung-jan /  Zheng Jie (semifinale)

 Chan Hao-ching /  Alla Kudrjavceva (primo turno)
 Cara Black /  Lisa Raymond (quarti di finale)

Wildcard 
  Lucie Hradecká /  Francesca Schiavone (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aegon Open Nottingham 2015
WTA Tour 2015